Het wereldkampioenschap basketbal in 2002 werd gehouden in Indianapolis, Indiana, Verenigde Staten van 29 augustus tot en met 8 september. Joegoslavië won het toernooi door in de finale Argentinië na verlenging te verslaan.

Locaties

Eerste ronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede Ronde

Groep E

Puerto Rico eindigde boven Spanje op basis van onderling resultaat, net als Joegoslavië.

Groep F

Knockout-ronde

Eindstand

Individuele prijzen

MVP (Meest Waardevolle Speler)
  Dirk Nowitzki

All-Starteam
  Manu Ginóbili
  Pedrag Stojakovic
  Dirk Nowitzki
  Pero Cameron
  Yao Ming

Basketbal in 2002
Wereldkampioenschap basketbal
Basketbal
Basketbal in de Verenigde Staten
Sport in Indianapolis